Der Dreiband-Weltcup 1997/5 war das fünfte UMB-Weltcupturnier im zwölften Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 16. bis zum 22. Juni 1997 in dieser Disziplin des Karambolagebillards im nordrhein-westfälischen Herne statt. Es war die dritte deutsche Stadt nach Berlin und Halle (Saale), die ein Dreiband-Weltcup-Turnier ausgerichtet hat.

Geschichte 
Mit seinem zweiten Weltcup-Sieg 1997 nach Seoul sicherte sich Christian Rudolph den Gesamtweltcup-Sieg des Jahres. Seine Nervenstärke bewies er im Finale, als er einen 0:2-Satzrückstand gegen Eddy Leppens noch in einen 3:2-Sieg drehen konnte. Das Turnier in Herne stand auf einem hohen Niveau. Stefan Galla, der sein bestes Weltcup-Jahr feiern konnte, spielte mit 1,663 den besten Turnierdurchschnitt. Noch besser waren Daniel Sánchez mit 1,812 und Yilmaz Özcan mit 1,786. Da die beiden aber nur zwei Partien bestritten haben, zählt der Wert nicht als offizieller Bestwert. Platz Drei belegten der luxemburgische mehrfache Weltmeister in verschiedenen Disziplinen Fonsy Grethen und der Belgier Peter de Backer.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln.

Turniermodus 
In der Qualifikationsrunde in Gruppen wird auf zwei Gewinnsätze à 15 Punkte im Round Robin-Modus gespielt. Die Gruppensieger qualifizieren sich für das 1/16-Finale. Dazu kommen 16 gesetzte Spieler. Ab dem Hauptwettbewerb (1/16-Finale) werden alle Partien auf drei Gewinnsätze à 15 Punkte gespielt. Seit der Saison 1996/97 wird der dritte Platz nicht mehr ausgespielt. Damit entfällt das Spiel um Platz Drei und es gibt zwei Drittplatzierte.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 

Nach Rangliste
  Christian Rudolph
  Daniel Sánchez
  Jorge Theriaga
  Dion Nelin
  Martin Horn
  Eddy Merckx
  Francis Forton
  Eddy Leppens
  Stefan Galla
  Yilmaz Özcan
  John Tijssens
  Peter de Backer
  Egidio Vieira
  Gerhard Kostistansky

Wildcardspieler
  Norbert Ohagen
  Peter Dickel

Qualifikationsrunde

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1997 5
Karambolageveranstaltung 1997
Billardturnier in Deutschland
Sportveranstaltung in Herne